Струнино — топоним в России:

 Струнино — город, Владимирская область, Александровский район.
 Струнино — железнодорожная станция Ярославского направления и Большого кольца МЖД в городе Струнино
 Струнино — деревня, Ленинградская область, Тихвинский район.
 Струнино — деревня, Тульская область, Ясногорский район.